Меса дел Коко има више значења:

 Меса дел Коко (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Меса дел Коко (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику